Тихое () — село, относится к Беляевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 39 человек. Почтовый индекс — 67630. Телефонный код — 4852. Занимает площадь 0,21 км². Код КОАТУУ — 5121082809.

Местный совет 
67630, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Ильинка, ул. Кирова, 8

Ссылки 
 Тихое на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)
Объекты, названные в честь Василия Чапаева